Die Reformationskirche in Köln-Marienburg ist das Kirchengebäude der evangelischen Kirchengemeinde Bayenthal, die zum Kirchenkreis Köln-Süd gehört.

Geschichte 
Die Kirche wurde von 1903 bis 1905 nach Plänen des Architekten Otto March errichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude durch Bombenangriffe schwer beschädigt. In den Jahren 1958 bis 1961 wurde sie wieder aufgebaut. In diesem Zuge wurde die Ausrichtung der Kirche geändert: Der Altarraum ist jetzt nach Süden ausgerichtet.

Beschreibung 
Von besonderer Bedeutung ist das 15 Meter hohe Betonglasfenster, das 1961 von dem Künstler Eugen Keller geschaffen wurde. Es zeigt die nach Christus strebende Schöpfung. Im oberen Bereich sieht man Christus, auf einem Regenbogen sitzend, zu seinen Füßen die Weltkugel. Durch die Linien der Betonkonstruktion wird die Bewegung der Schöpfung (Menschen, Tiere, Mond und Sterne) auf Christus hin dargestellt.

Orgel 

Die Orgel der Reformationskirche wurde 1954 von dem Orgelbauer Willi Peter (Köln) für das Martin-Luther-Haus in Köln-Bayenthal gebaut und 1965 auf der Westempore in der Reformationskirche aufgestellt. Das Instrument hatte 34 Register auf drei Manualwerken und Pedal. In den beiden die Fenster-Rosette flankierenden Pedaltürmen sind das Hauptwerk und das Pedalwerk untergebracht. Das Schwellwerk ist unter der Rosette platziert, das Rückpositiv in die Brüstung integriert. 2016 wurde die Orgel von der Firma Freiburger Orgelbau (Hartwig und Tilmann Späth) aus March-Hugstetten restauriert und angepasst an die trockene Akustik des Kirchenraumes neu intoniert. Außerdem wird die Disposition erweitert: Das Hauptwerk erhält vier zusätzliche Register; auf der der Orgel gegenüberliegenden Empore wird ein Auxiliaire-Werk mit 7 Registern aufgestellt, welches vom Hauptspieltisch der Orgel angesteuert wird. Die Orgel wird 45 Register auf drei Manualwerken und Pedal haben.

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, III/III (Suboktavkoppel), I/P, II/P, III/P; Aux/Aux (Sub- und Superoktavkoppeln), Aux/I, Aux/II, Aux/III, Aux/P
 Anmerkung:
 (S) = 2015 hinzugefügtes Register (Spaeth)

Kirchenmusiker 
 1964–1971: Paul Kube (1936–1964 Organist und Chorleiter im Martin-Luther-Haus der Kirchengemeinde)
 1971–1975: Hans Martin Corrinth 
 1976–1980: Mary Sherburne
 1980–1988: Wolfram Gehring (Organist)
 1988–2008: Christian Collum
 2008–2016: Marc Jaquet
 2016–: Samuel Dobernecker

Weblinks 

 Website der Kirchengemeinde

Einzelnachweise 

Koln Reformation
Kirchengebäude in Köln
Bayenthal
Marienburg (Köln)
Koln
Erbaut in den 1900er Jahren
Koln Reformation
Neuromanisches Bauwerk in Köln
Koln Reformation